Morgante, een gedicht uit de vijftiende eeuw van Luigi Pulci
 Nano Morgante, een hofdwerg uit de zestiende eeuw aan het hof van de 'Medici